

Code 
 RSO est le code OACI de Aero Asia.

Sigle 
RSO peut signifier :
 Responsable sécurité opérationnel, désigne la personne qui est chargée la gestion de la sécurité opérationnelle liée à l’infrastructure mise en place : gestion des habilitations, gestions des patchs, surveillance en termes de veille sur les vulnérabilités, suivi des indicateurs de sécurités, gestion et suivi des incidents de sécurité, anime les comités de sécurité et est identifié correspondant privilégié sur tous les sujets relatifs à la sécurité.
 Radar à synthèse d'ouverture.
 Radio-Symphonieorchester Wien ou Orchestre symphonique de la radio de Vienne.
Rainbow Symphony Orchestra
Raupenschlepper Ost (tracteur chenillé), un véhicule allemand de la Seconde Guerre mondiale.
 Répétition des signaux optiques (voir Crocodile (signalisation ferroviaire))
 Responsabilité sociale (ou sociétale) des organisations, une notion plus large que celle de responsabilité sociétale des entreprises, dans la norme ISO 26000.
  à Rome
Reprise en Sous-œuvre, terme de construction/rénovation qui désigne des ouvrages destinés à assurer une nouvelle transmission des charges, en renforçant les fondations existantes.

Voir aussi 
 RSO Records, un label musical.